Skrót EDF ma następujące znaczenia:
 Électricité de France – francuskie przedsiębiorstwo
 Environmental Defense Fund – ang. Fundusz Obrony Środowiska
 Earliest Deadline First – ang. algorytm szeregowania zadań